Hypo Group Tennis International 2006 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Пёрчах-ам-Вёртер-Зе, Австрия, и являющейся частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 22 по 28 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николай Давыденко
 в парном разряде —  Лукас Арнольд Кер и  Пол Хенли

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николай Давыденко обыграл  Андрея Павела со счётом 6-0, 6-3.
 Давыденко выиграл свой 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павел сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Джим Томас /  Пол Хенли обыграли  Оливера Мараха /  Цирила Сука со счётом 6-3, 4-6, [10-5].
 Томас выиграл 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хенли выиграл 4-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hypo Group Tennis International
 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт

Австрия
Теннис
Май 2006 года
2006